

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Nakło – część wsi Grądy w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Nakło – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Tarnów Opolski
 Nakło – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Stubno
 Nakło – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Nakło – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Nakło – część wsi Kotulin w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek

Inne 
 Nakło - dawna osada w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów

Zobacz też 
 Nakło nad Notecią
 Nakło Śląskie
 Anklam
 Nakło nad Notecią - gmina miejsko-wiejska
 Nakło Śląskie – stacja kolejowa